Волгоградский молодёжный театр в статусе муниципального театра открылся 29 сентября 2006 года премьерой спектакля «Моё загляденье» по пьесе Алексея Арбузова. Поставил спектакль первый художественный руководитель Волгоградского молодёжного театра Алексей Серов.

Но история театра началась раньше — 27 июля 2004 года состоялась открытая репетиция спектакля «Записки русского путешественника» по пьесе Евгения Гришковца. За два года (2004—2006 гг.) коллектив под руководством режиссёра Алексея Серова без собственного помещения и государственной финансовой поддержки поставил 4 спектакля, которые шли на различных театрально-концертных площадках Волгограда и Волгоградской области.

В мае 2012 года заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко сменил Алексея Серова на посту художественного руководителя театра. В апреле 2021 года Владимир Бондаренко уволился из театра по собственному желанию. С октября 2021 года художественный руководитель театра — Вадим Кривошеев.

В Волгоградском молодёжном театре нет традиционной сцены, артисты и зрители не разделены никакими барьерами. Вместимость зала составляет 91 место.

Сегодня Волгоградский молодёжный театр — один из ведущих театров Волгоградской области и является излюбленным местом посещения волгоградцев и гостей города. Уютная атмосфера камерного театра располагает к приятному досугу.

В настоящий момент в репертуаре театра — 29 спектаклей, охватывающих весь спектр театральных жанров и ориентированных на различную зрительскую аудиторию — от самых маленьких до людей старшего поколения.

Каждый сезон театр выпускает 3-4 премьерных спектаклей, ставят которые разные режиссёры, в том числе приглашённые из других городов. Театр регулярно принимает участие в российских и международных фестивалях.

Гастроли, фестивали, награды:
 в мае 2008 г. театр со спектаклем «Фанатки» стал участником I Международного театрального фестиваля «Великая провинция» им. Ф.Г. Раневской (Таганрог);
 в сентябре 2008 г. театр с успехом провёл свои первые гастроли в г. Краснодаре;
 в ноябре 2008 г. театр стал первым российским драматическим театром, который дал благотворительный спектакль в столице республики Южная Осетия г. Цхинвал после грузино-югоосетинского конфликта августа 2008 г.;
 в декабре 2008 г. творческая группа спектакля «У войны не женское лицо» была награждена государственной премией Волгоградской области в номинации «Театральное искусство»;
 в мае 2009 г. театр со спектаклем «Три сестры» стал участником Х международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» (Мелихово);
 в октябре 2009 г. театр стал лауреатом VII фестиваля «Молодые театры России» в Омске со спектаклем «У войны не женское лицо» (номинация «Лучшая женская роль», за ансамбль);
 в сентябре и ноябре 2009 г. театр успешно провел гастроли в городах Воронеже и Самаре;
 в марте 2010 с не меньшим успехом прошли гастроли в Воронеже, Орле и Липецке;
 в мае 2010 г. театр со спектаклем «Загадочные вариации» стал участником Второго Международного театрального фестиваля «TERRA INCOGNITA» (Санкт-Петербург);
 с 20 апреля по 9 мая 2010 г. театр провел беспрецедентную акцию «Волгоград — миссия памяти» в 13 городах России и Белоруссии. В рамках тура театр представил зрителям спектакль «У войны не женское лицо»;
 в апреле 2011 г. спектакль «Gagarin Way» был показан в Москве в центре Мейерхольда.
 22 июня 2011 г. спектакль «У войны не женское лицо» был показан на федеральном фестивале «Театральный Олимп » в Сочи;
 в октябре 2011 г. состоялись гастроли по Кавказу и Югу России: Ставрополь, Грозный, Владикавказ, Черкесск, Нальчик, Майкоп, Краснодар, Новороссийск и Ростов-на-Дону.
 в ноябре 2011 г. спектакль «Gagarin Way» был показан в финале фестиваля-конкурса «Текстура-Олимп» в Сочи;
 в сентябре 2013 года спектакль «Мой век» был участником I межрегионального фестиваля «Волга театральная» в Самаре  (награда — «За честь и достоинство» исполнительнице главной роли заслуженной артистке РСФСР Вере Семёновой);
 в ноябре 2013 года спектакль «Тест» был участником IV международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм «ArtОкраина» в Санкт-Петербурге;
 в октябре 2014 года спектакль «Банкрот» был показан на фестивале «Театральный Лори» в Армении в рамках Дней русского театра;
 в октябре 2014 года спектакль «Мой век» был показан в рамках II областного фестиваля «Театральные диалоги»;
 в октябре 2014 года за спектакль «Прежде чем пропоёт петух» театр получил государственную премию II степени Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности в 2014 году;
 в ноябре 2014 года спектакль «Чудики» был показан на межрегиональном театральном фестивале «Светлые души», который в честь 85-летия со дня рождения Василия Шукшина проходил в Тольятти (награда — диплом «За поэтичность постановочных решений» в номинации «Солнце, старик и девушка»);
 в сентябре 2015 года спектакль «Банкрот» был участником II межрегионального фестиваля «Волга театральная» в Самаре;
 в 2013 году Молодёжный театр получил грант губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства на постановку спектакля «Банкрот»;
 в 2014 году Молодёжный театр получил грант губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства на постановку спектакля «Забавный случай»;
 в 2015 году Молодёжный театр получил грант губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства на постановку спектакля «Всё в саду»;
 в сентябре 2016 года  Волгоградский молодёжный театр со спектаклем «Чудики» принял участие в VI Международном театральном фестивале «ПостЕфремовское пространство», проходившем в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике «Мелихово»;
в ноябре 2018 года Волгоградский молодёжный театр со спектаклем «Свидригайлов» принял участие в Международном фестивале Ф.М. Достоевского, который проходил в Великом Новгороде и Старой Руссе;
в 2019 году Молодёжный театр получил грант губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства на постановку спектакля «Чайка»;
в октябре 2019 года Волгоградский молодёжный театр со спектаклем «Чайка» принял участие в IX Международном фестивале театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта»;
в 2019 году авторскому театральному коллективу в составе Владимира Бондаренко, Зои Соколовой, Фёдора Болотина, Андрея Тушева, Яны Артамоновой, Нодари Вешагури, Наталии Колгановой за спектакль «Синий платочек» присуждена  премия города-героя Волгограда в области литературы и искусства;
в октябре 2021 года Волгоградский молодёжный театр во второй раз принял участие в международном фестивале «Театральный Лори» в Армении, где представил спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец».

Труппа театра 
Ефросинья Бесплеменнова
Фёдор Болотин
Владимир Бондаренко
Татьяна Браженская
Владислав Васильев
Нодари Вешагури
Яна Водовозова
Михаил Гордеев
Наталия Колганова
Кира Котова
Александр Кривич
Вероника Куксова
 Александр Масленников (заслуженный артист РФ)
Тамара Матвеева
Дмитрий Машков
Данил Миленин
Игорь Мишин
Юлия Мельникова
Максим Перов
Анастасия Решетняк
Вадим Ситников
Зоя Соколова
Наталья Стрельцова
Артем Трудов
Андрей Тушев
Анастасия Фатеева
Вера Шаркова
Влада Шевкунова

Художники театра 

Нана Абдрашитова, 
Артем Агапов,
Мария Агапова,
Анна Белякова,
Михаил Викторов,
Андрей Выстропов,
Екатерина Гельперн,
Кирилл Мартынов,
Алексей Перловский,
Кирилл Пискунов,
Дмитрий Сарвин,
Марина Смельчакова,
Константин Терентьев

Репертуар театра XVI сезон (2021-2022) 
 "Банкрот" А. Н. Островский
 "Бумажный патефон" А. Червинский
"Воскресение" Л. Толстой
 "Всё в саду" Э. Олби
 "Дальше будет новый день" Я. Пулинович
 "Двенадцатая ночь, или Как пожелаете" У. Шекспир
"Ещё один Джексон моей жены" Х. Бергер
"Жизнь в вопросах и восклицаниях" А. Чехов
 "Забавный случай" К. Гольдони
"Захватывающие приключения Фунтика" В. Шульжик
"Кабаре Иллюзия"
 "Кот в сапогах" Ш. Перро, либретто Е. Муравьёва
"Любовь со взломом" В. Морреаль-мл.
"Мой век" М. Лоранс
"Морозко" В. Шишкин
"Моя парижанка" Р. Ламуре
"Пигмалион" Б. Шоу
"Прежде чем пропоёт петух" И. Буковчан
"Свидригайлов" (по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание")
"Сганарель, или Мнимый Рогоносец" Ж. Мольер
"Синий платочек" В. Катаев
"Сказка о потерянных правах" Н. Гермаш
"Скандал" Д.Б. Пристли
"Снежная королева" Г. Х. Андерсен
"Солдат Иван Чонкин" В. Войнович
"Тройкасемеркатуз, или Пиковая дама" Н. Коляда по повести А. Пушкина
"У войны не женское лицо" С. Алексиевич
 "Чудики" Инсценировка В. Ерёмина по рассказам В. Шукшина
"Чайка" А.П. Чехов

Адрес театра 
400131, Волгоград, Аллея героев, 4

Примечания

Ссылки 
  Комитет по культуре администрации Волгограда
  Портал культуры Волгоградской области

Театры, основанные в 2006 году
молодёж